Мелікашен () — вірменські села:

 Мелікашен — у Гадрутському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Мелікашен — у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.